Wawel steht für:

 Wawel, Hügel in Krakau mit ehemaliger Residenz der polnischen Könige
 Wawel (Schiff), polnische Fähre
 Wawel (Unternehmen), polnischer Süßwarenhersteller
 (1352) Wawel, Asteroid
 Wawel (Zuglauf), internationale Fernzugverbindung

Siehe auch:
 Wawel-Kathedrale, Kathedrale auf dem Hügel in Krakau
 Wawel Hill, Hügel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis